

Persone 

 Jeff Carter (1920) – fotografo australiano
 Jeff Carter (1963) – giocatore di baseball statunitense
 Jeff Carter (1964) – giocatore di baseball statunitense
 Jeff Carter (1969) – giocatore di bowling statunitense
 Jeff Carter (1985) – hockeista su ghiaccio canadese dei Los Angeles Kings

Personaggi immaginari 
 Jeff Carter – personaggio del fumetto Dampyr edito dalla Sergio Bonelli Editore